Шверк () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шверк, Вольфганг (род. 1955) — немецкий бегун на сверхмарафонские дистанции.
 Шверк, Григорий Аронович (род. 1957) — народный депутат Украины VIII созыва, заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
 Шверк, Оскар (1869-1950) — высший офицер СС.